«Удиви́тельный волше́бник из страны́ Оз»:
 Удивительный волшебник из страны Оз
 Удивительный волшебник из страны Оз (фильм)